Csehország
 Libkovice pod Řípem, település a Litoměřicei járásban
 Libkovice u Mostu, 1992-ben megszűnt település a Mosti járásban
 Libkovice, Lubenec településrésze a Lounyi járásban